Ottomar von Reden ist der Name folgender Personen:

* Ottomar von Reden (Politiker) (1888–1959), deutscher Politiker, Bürgermeister von Gehrden 

Ottomar von Reden steht für:

 Ottomar-von-Reden-Park, Parkanlage in Gehrden, Niedersachsen